Przystronie steht für folgende Dörfer in Polen:

 Piotrkówek (Łagiewniki), Dorf in der Gmina Łagiewniki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Przystronie (Sompolno), Dorf in der Gmina Sompolno, Woiwodschaft Großpolen